Le tableau suivant est un récapitulatif des différents entraîneurs du Thunder d'Oklahoma City, au fil des saisons.

Le poste d'entraîneur est actuellement occupé par Mark Daigneault.

Légende

Entraîneurs 
Remarque : Les statistiques sont correctes jusqu'à la fin de la saison 2021-2022.

Références 

Thunder d'Oklahoma City